Виктор Евгеньевич Асс (1911, Санкт-Петербург — 1987, Москва) — советский архитектор и художник, заслуженный архитектор РСФСР (1975).

Биография 
Родился 28 февраля 1911 года в Санкт-Петербурге в семье Евгения Львовича (Зейлига Рахмиельевича) Асса — одного из первых отечественных специалистов по железобетонным конструкциям, и Раисы Давыдовны Плинер, уроженцев Ковно. По окончании в 1936 году архитектурного факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры поступил на работу в мастерскую архитектора Л. В. Руднева при НКО СССР. В дальнейшем вся трудовая деятельность В. Е. Асса была связана с работой в различных проектных организациях при Министерстве обороны СССР.

Принимал участие в Великой Отечественной войне в звании инженера-капитана, награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1972 году стал главным архитектором Звёздного городка.

Среди построек В. Е. Асса в Москве — здание Наркомата обороны на Фрунзенской набережной (совместно с Л. В. Рудневым, В. О. Мунцем и другими), жилой дом на Садовой-Кудринской улице, 28, санаторий Министерства обороны в Архангельском, центральный военный госпиталь в Красногорске, здание Дома Советов в Воронеже, гостиница для американских астронавтов на Байконуре, ряд лечебных корпусов в Крыму и на Кавказе. Автор серии крупнопанельных домов из керамзитобетона.

Являлся членом Союза архитекторов СССР (с 1936 года), членом правления МОСА. Участвовал в ряде выставок МОСА, в том числе пяти персональных, посвящённых архитектуре и живописи.

В 1978 году вышел на пенсию как персональный пенсионер республиканского значения. Умер 28 ноября 1987 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Семья 
Брат — архитектор Л. Е. Асс, сын — архитектор Е. В. Асс.

Примечания 

Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Архитекторы Воронежа
Члены Союза архитекторов СССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище